Dionysios von Herakleia ist der Name folgender Personen:

 Dionysios von Herakleia (um 360 v. Chr.–305 v. Chr.), Tyrann von Herakleia Pontike 337/6 v. Chr.–305 v. Chr.
 Dionysios Metathemenos, auch Dionysios von Herakleia (ca. 330–325 v. Chr.–ca. 250 v. Chr.), Philosoph
 Dionysios von Herakleia (Aulet), Flötenspieler am Hof Alexanders des Großen